Het seizoen 1947/48 was de negentiende editie van de Belgische Derde Klasse. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). RUS Tournaisienne, RCS Verviétois, US du Centre en Sint-Truidense VV werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams
Volgende negen teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1946-47 voor de start van het seizoen:
 Cappellen FC KM degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.
 R. Vilvorde FC degradeerde na 7 seizoenen in 2e nationale.
 AS Oostende KM degradeerde na 6 seizoenen in 2e nationale.
 KSC Menen degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.
 Oude God Sport degradeerde na 10 seizoenen in 2e nationale.
 R. Union Hutoise FC degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 RCS Hallois degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 RAFC Lokeren degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 RCS de Schaerbeek degradeerde na 14 seizoenen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende twaalf teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Zeven clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 FCA Meulestede
 RC Harelbeke
 VC Vlug en Vrij Terhagen
 Herve FC
 Léopold Club Hornu
 Daring Leuven
 FC Lommelse SK
Twee clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 UW Ciney
 VV Edegem Sport
Twee clubs promoveerden na 2 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Queue-Du-Bois FC
 CS Libramont
Eén club promoveerde na 12 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Ruisbroek FC

Deelnemende teams

Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1947-48 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1948-49 op het eind van het seizoen:
 RUS Tournaisienne (kampioen reeks A) promoveerde na 19 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RCS Verviétois (kampioen reeks B) promoveerde na 9 seizoenen terug naar 2e nationale.
 US du Centre (kampioen reeks C) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Sint-Truidense VV (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste 3 ploegen van elke reeks degradeerden  naar de regionale afdelingen.

S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3